Мендельсон (Мендельзон) — еврейская фамилия.

Известные представители:
 Мендельсон, Абрам Соломонович (1885—1968) — советский экономист, профессор и декан Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.
 Мендельсон, Альфред (1910—1966) — румынский композитор, дирижёр, педагог.
 Мендельсон, Арнольд Людвиг (1855—1933) — немецкий композитор, педагог.
 Мендельсон, Бен (род. 1969) — австралийский актёр.
 Мендельсон, Джон (1936—2019) — американский онколог.
 Мендельсон, Доротея (1764—1839), известная как Доротея Шлегель — литературный деятель.
 Мендельсон, Курт (1906—1980) — немецко-британский физик.
 Мендельсон, Кэрол (род. 1951) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Мендельсон, Лев Абрамович (1898—1962) — советский экономист.
 Мендельсон, Мира Александровна (Мария-Цецилия Абрамовна; 1915—1968) — либреттист, мемуаристка.
 Мендельсон, Мозес (1729—1786) — еврейско-немецкий философ, духовный вождь движения Хаскала.
 Мендельсон, Морис Осипович (1904—1982) — советский ученый-американист, критик и литературовед.
 Мендельсон, Мориц Эммануилович (1855—1931) — физиолог, доктор медицины, автор ЭСБЕ.
 Мендельсон, Олег Юрьевич (1946—2011) — российский театральный режиссёр.
 Мендельсон, Роберт С. (1926—1988) — американский врач-педиатр.
 Мендельсон, Фанни (1805—1847) — немецкая певица, пианистка и композитор.
 Мендельсон, Феликс (1809—1847) — немецкий композитор, пианист, дирижёр, музыкальный деятель, автор «Марша Мендельсона».
 Мендельсон, Феликс Львович (1926—2002) — советский литературный переводчик.
  (род. 1952) — американский политик, председатель совета округа Колумбия.
 Мендельсон, Эдуард (род. 1946) — американский литературовед.
 Мендельсон, Эрих (1887—1953) — немецкий архитектор.